Маля́вский () — польская фамилия. Известные носители:

 Малявский, Артур (1904—1957) — польский композитор, скрипач, дирижёр и педагог.
  (1923—1983) — польский актёр театра, кино и телевидения.